Schenkursk () ist eine Kleinstadt in Nordwestrussland. Sie gehört zur Oblast Archangelsk und hat  Einwohner (Stand ). Schenkursk ist Verwaltungszentrum des gleichnamigen Schenkurski rajon.

Geografie 
Die Stadt liegt etwa 373 km südöstlich der Oblasthauptstadt Archangelsk am rechten Ufer der Waga, einem linken Nebenfluss der Nördlichen Dwina.

Klima

Geschichte 
Schenkursk wurde erstmals im Jahr 1315 in einer Urkunde über den Kauf des Schenkurski Pogost () erwähnt. Zur selben Zeit errichteten die Bewohner des Gebietes auf dem Berg Schenga-Kurja () ein Ostrog. 1552 wurde es Zentrum des Waschski ujesd () und war ab 1565 unter dem Namen Waga einer der Orte, die für den Unterhalt der Opritschnina aufkamen. 1629 wurde der Ort erstmals unter seinem heutigen Namen Schenkursk in einer Urkunde des Zaren Michail Fjodorowitsch Romanow erwähnt. Ab 1710 gehörte Schenkursk dem Gouvernement Archangelogorod an und wurde zur gleichen Zeit Hauptstadt der Oblast Waschka (). Im Jahr 1780 erhielt es das heutige Stadtrecht und wurde Zentrum des Schenkurski ujesd innerhalb des Gouvernementes Archangelsk. Nach der Auflösung des Gouvernementes wurde Schenkursk 1929 zum Zentrum des neu gegründeten Rajon Schenkursk und 1937 Teil der Oblast Archangelsk.

Einwohnerentwicklung 
Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Einwohnerzahlen von Schenkursk.

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Wirtschaft 
Die wichtigsten Wirtschaftszweige der Stadt sind die Holz- und Nahrungsmittelindustrie. Die Stadt sowie der gesamte Rajon verfügen über keinen Anschluss an das Eisenbahnnetz. Westlich der Stadt verläuft die russische Fernstraße M8.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Ratmir Dmitrijewitsch Cholmow (1925–2006), russischer Schachspieler

Literatur 
 Pomorskaja ėnciklopedija: Tom 1 Istorija Archangel'skogo Severa. Pomorskij gosudarstvennyj universitet, Archangelsk 2001, ISBN 5-88086-147-3, S. 442–443

Einzelnachweise

Weblinks 

 Geschichte der Stadt (russisch)
 Schenkursk auf mojgorod.ru (russisch)

Ort in der Oblast Archangelsk
Ersterwähnung 1315
Stadtrechtsverleihung 1780